

Patronyme 

 Sadok Ben Jemâa (1932-2011), ingénieur et homme politique tunisien ;
 Hichem Ben Jemaa (1976-), homme politique tunisien ;
 Issam Jemâa, orthographié Issam Jomâa en Tunisie, (1984-), footballeur tunisien ;
 Dora Jemaa-Amirouche (1985-), athlète française, spécialiste du 400 m haies ;
 Yousra Ben Jemaâ (1986-), athlète handisport tunisienne.

Toponyme 

 place Jemaa el-Fna (en , en français : place des trépassés) est une très célèbre place publique de Marrakech au Maroc.
 Foum Jemaâ  (en arabe : فم الجمعة) est une ville du Maroc.
Patronyme tunisien